Un générateur thermoélectrique utilisant une différence de température pour produire de l'électricité. Voir aussi effet Peltier et thermopile.
 Un générateur thermoélectrique à radioisotope est un générateur électrique utilisant une source nucléaire.
 Un générateur thermoélectrique à radioisotope multi-mission est un générateur thermoélectrique à radioisotope amélioré.
 Un générateur Stirling à radioisotope est utilisé en astronautique fonctionnant avec un alternateur actionné par un moteur Stirling à hélium alimenté par des éléments chauffants à radioisotope (RHU en anglais).